Die II. Division 1958/59 war die zehnte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1958/59 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Hamborn 07 und Schwarz-Weiß Essen stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen der STV Horst-Emscher und der SV Sodingen ab. Die SG Düren 99 und der TuS Lintfort mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch den Bonner FV und den TuS Duisburg 48/99 ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil.

Südwest 
Der VfR Kaiserslautern und der Ludwigshafener SC stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der TuS Neuendorf und der SV Weisenau ab. Der VfL Trier und der VfR Kirn mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den SC Friedrichsthal und Hassia Bingen ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen teil.

Süd 
Die Stuttgarter Kickers und der FC Bayern Hof stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der BC Augsburg und der SV 07 Waldhof ab. Borussia Fulda und der VfB Friedberg mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch die SpVgg Bayreuth und den FC Singen 04 ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen teil. Drei Mannschaften beendeten die Aufstiegsrunde punktgleich auf Platz eins. Die Entscheidungsspiele brachten folgende Ergebnisse: VfR Pforzheim – FC Singen 04 3:5 n. V. (in Schwenningen), VfR Pforzheim – SpVgg Bayreuth 1:2 n. V. (in Geislingen), FC Singen 04 – SpVgg Bayreuth 2:1 (in Heilbronn).

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Entscheidungsrunde zur 2. Oberliga Süd 

|}

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1958/59

Literatur 
 

Fußballsaison 1958/59
II. Division